Erminia Caudana – restauratrice italiana
 Federico Caudana – organista, direttore di coro e compositore italiano
 Mino Caudana – giornalista, sceneggiatore e autore televisivo italiano